Azijska klupska vaterpolska prvenstva održavaju se od 1999.

Poredak prvih triju momčadi 

Kontinentalna klupska vaterpolska natjecanja
Azijska klupska natjecanja
Azijska vaterpolska natjecanja